Matylda Braniborská ( Mechthild von Brandenburg, 1248/55- 1316) byla pomořanská vévodkyně z otonské větvě rodu Askánců.

Život 
Narodila se jako dcera braniborského markraběte Oty III. a Boženy, dcery českého krále Václava I. Roku 1267 se stala třetí chotí Barnima Pomořanského. Svému muži porodila kromě tří dcer také dva syny, z čehož druhorozený Ota, pojmenovaný po braniborském dědovi, se narodil roku 1279 jako pohrobek. Regentem obou nezletilých chlapců se stal jejich nevlastní bratr Bohuslav. Matylda svého muže přežila o řadu let a byla pohřbena po jeho boku v kostele Panny Marie ve Štětíně.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Pomořanské vévodkyně
Pohřbení v kostele Panny Marie ve Štětíně
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1316
Ženy